Os diferentes tipos de sistemas operacionais são basicamente classificados de acordo com o número de processos do usuário que o SO pode executar ou de acordo com o número de processadores que o sistema possui. Chama-se monoprogramado a qualquer sistema computacional que utilize monoprogramação, isto é, a alocação de memória para apenas um processo, ficando o sistema operacional em uma camada protegida da memória.

Sistemas monoprogamáveis ou monotarefa permitem que o processador, a memória e os periféricos permaneçam exclusivamente dedicados à execução de um único programa. Suas principais desvantagens são a ociosidade do processador e subutilização da memória. A principal vantagem é que sua implementação é feita de forma simples.

O primeiro sistema operacional brasileiro foi monoprogramado (SOM - Sistema Operacional Monoprogramado), tendo sido desenvolvido pelo engenheiro Tadeu Filgueiras de Souza, na Cobra Tecnologia.

Sistema Operacional Monoprogramado (Monotarefa)

Possui as seguintes características:
 É executado por um único processador e é capaz de gerenciar a execução de um único programa (tarefa) do usuário por vez.
 Permite que o processador, a memória e os periféricos fiquem dedicados a um único usuário; são portanto monousuários (monoterminais).
 O processador fica ocioso quando o programa espera pela ocorrência de uma E/S.
 São sistemas de simples implementação.

Tecnologia dos sistemas operacionais